

Persone 
 Carlo De Bernardi – calciatore italiano
 Gianfranco De Bernardi – ex calciatore italiano
 Isabella De Bernardi – attrice e  pubblicitaria italiana figlia di Piero De Bernardi
 Lamberto De Bernardi – militare italiano
 Mario De Bernardi – colonnello pilota, medaglia d'oro al valore aeronautico, ed aviatore italiano
 Piero De Bernardi – sceneggiatore italiano, padre di Isabella De Bernardi
 Tonino De Bernardi – regista italiano

Personaggi di fantasia 
 Gaia De Bernardi – personaggio della sitcom Camera Café interpretato da Roberta Garzia

Pagine correlate
Bernardi
Debernardi